Magsaysay comúnmente se utiliza para referirse a Ramón Magsaysay (1907-1957), tercer presidente de las Filipinas. Varios lugares en el país han sido nombrados en su honor:

 Magsaysay, en la provincia de Dávao del Sur.
 Magsaysay, en la provincia de Lánao del Norte.
 Magsaysay, en la provincia de Misamis Oriental.
 Magsaysay, en la provincia de Mindoro Occidental.
 Magsaysay, en la provincia de Palawan.
 Magsaysay, en la provincia de Zamboanga del Sur.
 Magsaysay, en la provincia de Isabela, hoy denominado oficialmente Delfín Albano.
 Fuerte Magsaysay en Nueva Écija.